Чемпионат Африки по дзюдо 1997 года прошёл 17-19 июля в Касабланке (Марокко).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Африки по дзюдо
Чемпионаты Африки в 1997 году
Чемпионаты Африки в Марокко
Международные спортивные соревнования в Касабланке
Июль 1997 года
1990-е годы в Марокко
Международные соревнования по дзюдо в Марокко
1997 год в дзюдо